Соколенко () — украинская и русская фамилия. Известные носители:

 Соколенко, Александр Сергеевич (род. 1996) — казахстанский футболист, защитник.
 Соколенко, Алексей Лукич — генерал-майор танковых войск
 
 Соколенко, Валерий Васильевич (род. 1982) — украинский футболист, защитник.
 Соколенко, Василий Иванович (1922—2018) — украинский художник и педагог, мастер петриковской росписи, заслуженный мастер народного творчества Украины.
 Соколенко, Владимир Григорьевич (род. 1953) — российский дипломат.
 Соколенко, Герасим (настоящее имя Герасим Иванович Шмигельский; 1920—1945) — украинский советский поэт-романтик.
 Соколенко, Екатерина Сергеевна (род. 1992) — российская легкоатлетка.
 Соколенко, Константин Иванович (род. 1992) — казахстанский прыгун с трамплина.
 Соколенко, Роман Леонидович (род. 1982) — украинский боксёр, общественный деятель.
 Соколенко, Тамара Михайловна (род. 1943) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.